Столярово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Столярово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Столярово — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.

Украина 
 Столярово — село в Липоводолинском районе Сумской области.